Ел Копетиљо има више значења:

 Ел Копетиљо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Копетиљо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Копетиљо, Ел Мокете (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Копетиљо (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику